Бле́дный — прилагательное русского языка, означающее: слабоокрашенный, тусклый, без румянца (о лице).

Персоналии 
 Бледный, Анатолий Ильич (род. 1949) — советский и российский актёр, Заслуженный артист России (1998), отец Ильи и Филиппа Бледных
 Бледный, Илья Анатольевич (род. 1976) — российский актёр дубляжа.
 Бледный, Кирилл (настоящая фамилия — Тимошенко) — солист украинской поп-панк группы «Пошлая Молли».
 Бледный, Филипп Анатольевич (род. 1988) — российский актёр.
 Бледный (настоящее имя — Андрей Александрович Позднухов; род. 1976) — российский рэпер.